План Бейкера (формально, Мирный план для самоопределения народа Западной Сахары) является инициативой Организации Объединенных Наций предоставления самоопределение для Западной Сахары. Он был предназначен для замены Плана урегулирования 1991 года, который в дальнейшем подробно оговорен во время Хьюстонского соглашения 1997 года.

Предыстория 
Управление Западной Сахарой Марокко с 1975 года оспаривается со стороны Полисарио, многие члены которого живут в изгнании в соседнем Алжире. 

С 1991 года, после подписания соглашения о прекращении огня, принятого обеими сторонами, с пониманием того, что ООН должна будет организовать референдум о независимости.
План референдума 1991 года зашел в тупик, в связи с разногласиями по списку избирателей.

Марокко потребовало включения всех людей, в настоящее время проживающих на территории, и нескольких десятков тысяч, проживавших тогда на юге Марокко, которые были привезены на территорию правительством.

Фронт ПОЛИСАРИО настаивает на включении только участников Испанской переписи в 1974 года и их потомков; перепись 1974 года была упомянута в качестве основы списков избирателей в договоре 1991 года. Специализированные идентификационные команды МООНРЗС в конечном счете нашли более 80000 избирателей, которые считаются коренными жителями территории. Это число довольно тесно соответствует испанской переписи — 75000 человек, в результате чего Марокко выступило со списком избирателей, в котором более чем 100 000 отклоненных кандидатов от марокканской стороны. Это ввело процесс в тупик и к концу 1990-х годов Марокко объявило референдум «мертвым вариантом».

План Бейкера I и II 
Первый проект плана (неофициально назывался Бейкер I) или Рамочное соглашение, был разработан спецпредставителем ООН Джеймсом Бейкером в 2000 году, но так и не был официально представлен в Совете Безопасности ООН.
Хотя основой были предложения Бейкера, он был разработан спонсируемой Марокко юридической командой.
Он предлагал народу Западной Сахары автономию в составе марокканской государства.
Кроме вопросов обороны и внешней политики, все остальные вопросы и их решения будут возложены на органы местного самоуправления.
Марокко приняло план, но Алжир и фронт ПОЛИСАРИО отвергли его.
Алжир выступил с ответным предложением о разделе территории между противоборствующими сторонами.

Вторая версия (неофициально известный как План Бейкера II) предусматривал самоуправление Сахары как Западно-Сахарской автономии в течение пяти лет с проведением референдума о независимости как итога разрешения конфликта.

В этом референдуме будет участвовать все современное население Западной Сахаре, в том числе люди, которые мигрировали или переселены из Марокко после 1975 года, то, которое ПОЛИСАРИО до сих пор отказывается признавать.

С другой стороны, указывается, что временное местное правительство (Западная Сахара автономия) будет избрано только ограниченным числом избирателей (теми, которые определены как коренные жители территории по мнению МООНРЗС), и данное решение не было принято Марокко.

После этого Марокко высказало ранние возражения против плана Бейкер II, Алжир и фронт ПОЛИСАРИО неохотно приняли план в качестве основы для переговоров.

В июле 2003 года Совет Безопасности ООН одобрил план, то, что он не делал с первым проектом Бейкера, и единодушно призывал стороны к его реализации.

Марокко, однако, затем отвергло план, заявив, что оно больше не будет соглашаться на любой референдум, который включал вопрос о независимости, в качестве варианта разрешения конфликта.

После этого, Бейкер подал в отставку в знак протеста, второй посланник ООН в Западной Сахаре сделал так же.

Он отметил, что, учитывая непримиримые позиции сторон и отказ Совета Безопасности в обеспечении решения, идущего против возражения одной из сторон, не появится более осуществимого решения, что это вполне приемлемый способ реализации Плана урегулирования 1991 года или необходимо достичь другого компромиссного решения.
В то время ПОЛИСАРИО, желая иметь сильного посредника в лице поддержке США во главе процесса ООН, выразил сожаление по поводу его отставки, однако марокканские чиновники рассмотрели его действия в положительном свете; Министр иностранных дел Мохамед Бенайса публично назвал отставку результатом «упорной марокканской дипломатии».

Статус Плана Бейкера 

С начала 2005 года Генеральный секретарь ООН не упоминает план в своих докладах, и теперь он в значительной степени мертв.

Но замены плана не существует и остаются опасения, что политический вакуум приведет к возобновлению боевых действий.

Сейчас Марокко предлагает автономию в качестве окончательного решения конфликта.

Примечания

См. также 
 История Западной Сахары

История Западной Сахары
Внешняя политика Марокко